Barnes ist ein angelsächsischer Familienname, siehe Barnes (Familienname)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Barnes (London), Stadtteil Londons im London Borough of Richmond upon Thames, England

in den Vereinigten Staaten:
 Barnes (Dale County, Alabama)
 Barnes (Henry County, Alabama)
 Barnes (Arkansas), im Franklin County
 Barnes (Georgia), im Hall County
 Barnes (Illinois), im McLean County
 Barnes (Kansas), im Washington County
 Barnes (Louisiana), im Madison Parish
 Barnes (Mississippi), im Leake County
 Barnes (Nevada), im White Pine County – nicht mehr existent
 Barnes (North Carolina), im Wake County – nicht mehr existent
 Barnes (Cambria County, Pennsylvania)
 Barnes (Jefferson County, Pennsylvania)
 Barnes (Warren County, Pennsylvania)
 Barnes (Pickett County, Tennessee)
 Barnes (Washington County, Tennessee)
 Barnes (Texas), im Polk County
 Barnes (Utah), im Davis County
 Barnes (Virginia), im Greene County
 Barnes (Town, Bayfield County), Town(ship) in Wisconsin
 Barnes City, im Mahaska County, Iowa
 Barnes Corner, im Cecil County, Maryland
 Barnes Crossroads, im Meriwether County, Georgia
 Barnes Estates, im Davis County, Utah
 Barnes Gap, im Fulton County, Pennsylvania
 Barnes Heights, im Multnomah County, Oregon
 Barnes Hole, im Suffolk County, New York
 Barnes Junction, im Charlotte County, Virginia
 Barnes Landing, im Dorchester County, Maryland
 Barnes Mill, im Hampshire County, West Virginia
 Barnes Mountain, im Estill County, Kentucky
 Barnes Prairie, im Rankin County, Mississippi
 Barnes Station, im Anderson County, South Carolina
 Barnes County, Verwaltungseinheit in North Dakota

Sonstiges:
 Barnes Foundation, eine Hochschule in Merion, Pennsylvania
 Barnessche G-Funktion, eine Funktion, die eine Erweiterung der Superfakultäten auf die komplexen Zahlen darstellt
 Barnes Creek East, Fließgewässer im Atoka County, Oklahoma
 Barnes Creek West, Fließgewässer im Atoka County, Oklahoma
 Barnes Football Club, 1862 gegründeter englischer Fußballverein
 Barnes Rugby Football Club, englischer Rugby-Union-Verein
 Barnes Fork, Fließgewässer im Henry County, Tennessee
 Barnes Hollow Branch, Fließgewässer im Putnam County, Tennessee
 Barnes Landing Creek, Fließgewässer im Somerset County, Maryland
 Barnes Lick Run, Fließgewässer im Greenbrier County, West Virginia
 Barnes Swamp, Fließgewässer im New Kent County, Virginia
 Barnes (Trentino), Fließgewässer im Trentino, Italien
 Barnes Valley Creek, Fließgewässer im Klamath County, Oregon
 Barnes Wash, Fließgewässer im Gila County, Arizona
 Barnes Bluff Waterhole, See im Medina County, Texas
 Barnes Key, Insel im Monroe County, Florida
 Barnes and Hecker Mine, Mine im Marquette County, Michigan
 Barnes Tunnel Mine, Mine im San Juan County, Colorado
 Barnes-King Mine, Mine im Fergus County, Montana
 Barnes Creek Oil Field, Ölfeld im Allen Parish, Louisiana
 Barnes Southwest Oil Field, Ölfeld im Pratt County, Kansas
 George A. Barnes, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Barnes Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Sandusky, Ohio
 Barnes Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Detroit, Michigan
 Winfield Barnes Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Philadelphia, Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:
 Barnes Apple Barn, in Baldwin City, Kansas, ID-Nr. 06000966
 Barnes Block, in Eau Claire, Wisconsin, ID-Nr. 82000665
 Barnes Building, in Seattle, Washington, ID-Nr. 75001853
 Barnes County Courthouse, in Valley City, North Dakota, ID-Nr. 85002978
 Barnes Creek Site, in Kenosha, Wisconsin, ID-Nr. 77000032
 Barnes House, in Quincy, Massachusetts, ID-Nr. 89001362
 Barnes Oil Company, in Ashland, Nebraska, ID-Nr. 02001475
 Barnes Woods Archeological District, in Seaford, Delaware, ID-Nr. 96001413
 Barnes-Frost House, in Southington, Connecticut, ID-Nr. 88003109
 Barnes-Hiscock House, The, in Syracuse, New York, ID-Nr. 10000512
 Barnes-Hooks Farm, in Fremont, North Carolina, ID-Nr. 95001072
 Barnes-Laird House, in San Antonio, Texas, ID-Nr. 88001146
 Barnes-Peery House, in Golden, Connecticut, ID-Nr. 01001105
 Barnes-Steverson House, in Idabel, Oklahoma, ID-Nr. 78003083

Siehe auch:
 Barnes Bluff
 Barnes Branch
 Barnes Brook
 Barnes Corners
 Barnes Creek
 Barnes-Eisfälle
 Barnes-Gletscher
 Barnes Island
 Barnes Lake
 Barnes Township
 Barnes-Eiskappe, Eiskappe im Nordosten Kanadas auf Baffin Island
 Barnes-Evans-Relation
 Barns